Gennevaux peut désigner plusieurs localités, notamment:



Province de Luxembourg 
 Gennevaux, village de la commune de Léglise, en Ardenne.
 Gennevaux, hameau de la commune de Musson, en Gaume.